Zandberg (traduction de « montagne de sable » en néerlandais et variante néerlandaise de Sandberg qui a la même signification en allemand), peut désigner :

Pays-Bas 

 Zandberg, hameau de la commune de Bréda en Brabant-Septentrional
 Zandberg, village des communes de Borger-Odoorn et Westerwolde, à cheval sur les provinces de Drenthe et de Groningue
 Zandberg, hameau de la commune de Buren dans la Gueldre
 Zandberg, hameau de la commune de Hulst en Zélande

Patronyme 

 Adrian Zandberg, homme politique polonais ;
 Gerhard Zandberg, nageur sud-africain ;
 Michael Zandberg, footballeur israélien ;
 Tamar Zandberg, militante et personnalité politique israélienne.
Patronyme néerlandais